Miejscowości w USA:
 Chocowinity – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Beaufort
Gminy w USA:
 Chocowinity (ang. Chocowinity Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Beaufort